Minor Earth Major Box — бокс-сет норвезького гурту a-ha, вийшов 2001 року. До складу увійшли чотири сингли:
 «Summer Moved On»
 «Minor Earth Major Sky»
 «Velvet»
 «The Sun Never Shone That Day»

Музиканти 
 Пол Воктор-Савой (Paul Waaktaar-Savoy) (6 вересня 1961) — композитор, гітарист, вокалист.
 Магне Фуругольмен (Magne Furuholmen) (1 листопада 1962) — клавішник, композитор, вокаліст, гітарист.
 Мортен Гаркет (Morten Harket) (14 вересня 1959) — вокаліст.

Композиції 
CD 1: Summer Moved On
 1. Summer Moved On (Radio Version)
 2. Summer Moved On (Album Version)
 3. Barely Hanging On (Album Version)
 4. Summer Moved On (Remix)

CD 2: Minor Earth | Major Sky
 1. Minor Earth, Major Sky (Niven's Radio Edit)
 2. Minor Earth, Major Sky (Black Dog Mix)
 3. Minor Earth, Major Sky (Millenia Nova Remix)
 4. Minor Earth, Major Sky (Ian Pooleys Deep Mix) 
 5. Minor Earth, Major Sky (ATB Club Remix) 
 6. Minor Earth, Major Sky (Early Version) 
 7. Minor Earth, Major Sky (Album Version)
 8. Summer Moved On (CD Rom Video Track)

CD 3: Velvet
 1. Velvet (Radio Version) 
 2. Velvet (De Phazz Mix)
 3. Velvet (Millenia Nova Mix) 
 4. Velvet (New York City Mix) 
 5. Velvet (Alabaster Mix) 
 6. Velvet (Stockholm Mix) 
 7. Velvet (Album Version)
 8. Velvet (CD Rom Video Track)

CD 4: The Sun Never Shone That Day
 1. The Sun Never Shone That Day (Album Version) 
 2. Thought That It Was You (Album Version)
 3. Minor Earth, Major Sky (Ian Pooley's Toothache Mix) 
 4. Minor Earth, Major Sky (Pumpin' Dolls Club Mix) 
 5. Minor Earth, Major Sky (CD Rom Video Track)

Посилання 
  Minor Earth Major Box Box set — amazon.co.uk
  a-ha - Minor Earth | Major Box — discogs

Альбоми a-ha
Музичні альбоми 2001